Orozimbo (Maranhão) - povoado no Maranhão.
 Orosimbo Maia - político brasileiro
 Orozimbo Nonato - magistrado brasileiro, presidente do Supremo Tribunal Federal (1956-1960)
 Orozimbo dos Santos - futebolista brasileiro
 Orozimbo Alves da Costa - médico brasileiro
 Orozimbo Barbosa - general chileno
 Orozimbo Fuenzalida y Fuenzalida	- sacerdote católico chileno